Het ATP-toernooi van San Diego 2021 (met de officiële naam San Diego Open 2021) werd van 27 september tot en met 3 oktober 2021 gespeeld in de Amerikaanse stad San Diego. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Barnes Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

San Diego
2021